Tempestade, fenômeno atmosférico
Tempestade de areia
Tempestade geomagnética

Ficção
A Tempestade, peça de Shakespeare
Tempestade (X-Men), personagem de X-Men
Flood (filme), produção de 2007 traduzida no Brasil como A Tempestade
La tempesta, filme com Van Heflin e Susana Mangano rebatizado de Tempestade no Brasil
Hard Rain, filme com Morgan Freeman e Christian Slater distribuído no Brasil como Tempestade
The Perfec Storm (filme), filme com George Clooney e Mark Wahlberg exibido em Portugal como Tempestade ou Tempestade Perfeita

*